Šatorovići est un toponyme qui peut désigner :
Šatorovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans le district de Brčko ;
Šatorovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie.